Кубок Президента 1993 года () — 27-й розыгрыш Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 1992/93 и обладатель Кубка Турции 1992/93 «Галатасарай» и вице-чемпион страны и финалист Кубка Турции «Бешикташ». Встреча состоялась 14 августа на нейтральном поле в Анкаре, на стадионе 19 мая.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Турции 1993 на сайте mackolik.com

1993
Матчи ФК «Бешикташ»
Матчи ФК «Галатасарай»
Турция
Спорт в Турции в 1993 году
Август 1993 года
События 14 августа
Спортивные соревнования в Анкаре